Mercedes-Benz EQS SUV — современный электромобиль-кроссовер производства Mercedes-Benz Group на шасси Mercedes-Benz GLS. После Mercedes-Benz EQS и Mercedes-Benz EQE, это третий по счёту электромобиль.

История 
Впервые электромобиль Mercedes-Benz EQS SUV был представлен 19 апреля 2022 года. Модификации автомобиля: EQS 450, EQS 450 4MATIC и EQS 580 4MATIC.

В салоне автомобиля присутствует 56-дюймовый TFT-монитор MBUX Hyperscreen. Дополнительно электромобиль может быть оснащён третьим рядом сидений, по аналогии с ГАЗ-31022.

Технические характеристики

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Mercedes-Benz EQS SUV на официальном сайте

Гибридные электромобили
EQS SUV
Электромобили Германии
Электромобили по алфавиту